João Alexandre da Bulgária - imperador da Bulgária entre 1331 e 1371.
 João Alexandre Santos Vilacova - futebolista português.
 João Alexandre Busse - oficial e piloto brasileiro, partipou da Guerra do Contestado.
 João Alexandre Duarte Ferreira Fernandes - futebolista português conhecido como Neca.
 João Alexandre Lopes Galvão - conhecido como Coronel Lopes Galvão, foi militar, engenheiro, e ferroviário português.
 João Alexandre Silveira -  cantor e compositor de música popular brasileira cristã.

Desambiguações de antropônimos